Leningrad () er et russisk band, som blev dannet i Sankt Petersborg i 1997 af Sergej Sjnurov.

Diskografi

Studiealbum 
 1999: Пуля
 1999: Мат без электричества
 2000: Дачники
 2001: Маде ин жопа
 2001: Пуля +
 2002: Пираты XXI века
 2002: Точка
 2003: Для миллионов
 2004: Бабаробот
 2005: Huinya
 2005: Хлеб
 2006: Бабье лето
 2007: Аврора
 2011: Хна
 2011: Вечный огонь
 2012: Рыба
 2012: Вечерний Ленинград
 2014: Пляж наш
 2014: Фарш

Koncertalbum 
 2003: Ленинград уделывает Америку
 2008: Ленинград на НАШЕм радио
 2008: Концерт в ДС 'Юбилейный' 
 2008: ГлавClub
 2010: Последний концерт Ленинграда
 2012: Зелёный театр

Singler 
 2000: Новый год
 2014: Крым
 2015: Like
 2015: Восхитительно 2015: Карасик
 2015: Бомба 2015: Отпускная
 2015: Патриотка 2015: Вип 2015: Красная смородина
 2015: Молитвенная
 2015: ЗОЖ 2015: Самая любимая 2016: Экспонат 2016: В Питере — пить 2016: С добрым утром, малыши!
 2016: Сиськи 2016: Очки Собчак 2016: Обезьяна и Орёл 2016: Начинаем отмечать! 2017: Кольщик 2017: Экстаз 2017: Ч.П.Х. Kompilationer 
 2001: Я бухаю, но могу ускориться 2004: (Не)полное собрание сочинений. Том I 2014: Лучшее Vhs 
 2002: Череп и гости Dvd 
 2005: Ленинград уделывает Америку 2007: Ленинград. Клипы 2007: Ленин-град жив!!! 2010: Последний концерт Ленинграда''

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

 

Musikgrupper fra Rusland
Rockgrupper
Musikgrupper fra 1997
Punkgrupper
Sankt Petersborg